Areeiro (Lisboa) — freguesia de Lisboa
 Praça Francisco Sá Carneiro (Lisboa) — praça de Lisboa, anteriormente Praça do Areeiro
 Estação Ferroviária de Roma-Areeiro — estação ferroviária em Lisboa
 Estação Areeiro — estação do Metropolitano de Lisboa

 Areeiro (Oliveira do Mondego) — povoação da freguesia da Oliveira do Mondego, concelho de Penacova
 Areeiro (Almancil) — povoação da freguesia de Almancil, concelho de Loulé
 Areeiro (Camaragibe) — bairro de Camaragibe, município do Brasil
 Arnoglossus imperialis

Desambiguações de topônimos